Arbejderpartiet har flere betydninger:

 Arbejderpartiet (Israel) – arbejderparti i Israel
 Arbejderpartiet Kommunisterne – arbejderparti i Danmark
 Arbeiderpartiet – arbejderparti i Norge
 Labour Party – arbejderparti i Storbritannien
 Australian Labor Party – arbejderparti i Australien
 Arbejderpartiet (Tyrkiet) – arbejderparti i Tyrkiet

Se også
 Borgen (tv-serie) – omtaler et et parti ved navn Arbejderpartiet